Miguel Ângelo Falcão de Oliveira (Almada, 1995. január 4. –) portugál motorversenyző, a MotoGP királykategóriájában versenyez.

Pályafutása 
A Red Bull Rookies sorozatban versenyzett fiatalon, majd 2011-ben a MotoGP 125cc-ben indult az Andalucia Banca Civica csapatánál egy Apriliával. 2012 és 2015 között a Moto3-as kategóriában versenyzett és az utolsó évében a Red Bull KTM Ajo csapatával hat győzelemmel, illetve kilenc dobogós helyezéssel az összetett bajnokságban ezüstérmes lett. A következő szezonban már a Moto2-ben indult és 21. helyen végzet a világbajnokságban. 2017-ben bronzérmes lett, 2018-ban pedig ezüstérmes. A 2019-es szezont a királykategóriában folytatta a Red Bull KTM Tech 3 csapatánál, ahol Johann Zarco helyére szerződtették. A brit nagydíjon a gyári KTM-mel versenyző Zarcóval ütközött, majd az ausztrál versenyhétvége szabadedzésén súlyos sérülés miatt kénytelen volt a szezon további versenyeit kihagyni.

2020-as idény előtti holt szezonban felajánlották neki a gyári csapat ülését, miután Zarco távozott, de nem fogadta el. A stájer nagydíjon élete első győzelmét ünnepelhette a királykategóriában. Az utolsó körben megelőzte Jack Millert és Pol Espargarót, ezzel csapatának is az első győzelmet szerezte meg a MotoGP-ben. A szezonzáró portugál nagydíjon az első pole-pozícióját és második győzelmét.

A 2021-es szezont a gyári csapatban Brad Binder csapattársaként versenyezte végig. A szezon első öt versenyén nem sikerült a legjobb 10-ben végeznie, majd a francia nagydíj után új futóművet kapott és javulni kezdett a teljesítménye, a katalán versenyt megnyerte. A 2022-es szezon második versenyhétvégéjén Indonéziában a monszun időjárás miatt késve rajtoló versenyen megszerezte 4. MotoGP-s győzelmét. A francia nagydíj után új futóművet kapott, aminek következtében javulni kezdett a teljesítménye, és a thai nagydíjon győzni tudott.

A 2023-as szezonra az Aprilia RNF csapatához igazolt, ahol Raúl Fernández csapattársa lett.

Statisztika 

* Szezon folyamatban.

Eredményei

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
 Hivatalos honlapja
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

1995-ben született személyek
Élő személyek
A MotoGP versenyzői
Motorversenyzők